A Twist Olivér jelentheti a következőket:

 Twist Olivér, Charles Dickens regénye

Filmek 
 Twist Olivér, fekete-fehér magyar némafilm, 1919
 Twist Olivér, fekete-fehér brit kalandfilm, 1948
 Twist Olivér, amerikai filmdráma, 1982
 Twist Olivér, angol tévéfilm, 1985
 Twist Olivér kalandjai, mexikói rajzfilm, 1987
 Olivér és társai, amerikai egész estés (Disney) rajzfilm, 1988
 Twist Olivér, amerikai filmdráma, 1997
 Twist Olivér, amerikai film, 2005

Televíziós sorozatok 
 Twist Olivér, francia-amerikai rajzfilmsorozat, 1992
 Twist Olivér, brit-amerikai drámasorozat, 2007